pean – pieśń pochwalna lub dziękczynna
 w potocznym znaczeniu: słowa pochwały, uwielbienia
 Jules Pean – lekarz francuski, chirurg, prekursor niektórych metod operacyjnych, twórca narzędzi chirurgicznych
 pean – narzędzie chirurgiczne służące do zaciskania otwartych tętnic w czasie operacji